Матанса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эсла-Кампос. Занимает площадь 53,46 км². Население — 242 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона